Куруми Нара е шампионка от 2014 г., но вместо да защити титлата, решава да играе в Дубай.

Сара Ерани печели титлата, надигравайки Анна Шмидлова във финала, 7 – 6(7 – 2), 6 – 1. Ерани трябваше да спаси три мач бола във втория сет в мача си от четвъртфиналите срещу Беатрис Адад Мая.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Основна схема
 Схема на квалификациите

WTA Тур 2015
Рио Оупън